Транкавели () — один из самых влиятельных родов Лангедока в Южной Франции, вассалы графов Тулузы и королей Арагона (последним принадлежал и титул графов Барселоны). На пике могущества были виконтами Агда, Альби, Амбьяле, Безье, Каркассона, Нима и Разе. Как противники крестоносцев сыграли важную роль в Альбигойском крестовом походе, в результате которого в конечном счёте утратили свои владения, как и графы Тулузские. Герб рода известен по нескольким печатям, но эмаль остаётся спорной.

История 
Первым прозвище «Транкавель» (предположительно от окситанского Trenca avelana — щипцы для орехов) принял Раймунд Бернар (ум. 1074), виконт Альби и Нима. Это прозвище закрепилось за родом как фамилия.

Высшего могущества род достиг при сыне Раймунда Бернара, Бернаре Атоне (ум. 1129), который, объединив владения отца и матери, стал виконтом Альби, Агда, Каркассона, Безье, Нима и Разе.

Раймунд Рожер был одним из главных действующих лиц в эпопее Альбигойского крестового похода. Симон де Монфор, светский предводитель похода, конфисковал его земли и взял его в плен (где тот и умер), причём ни граф Тулузский, ни король Арагона не помогли Транкавелю как вассалу.

Его сын Раймунд дважды пытался вернуть родовые владения, но в конечном счёте потерпел поражение, отказался от своих прав в пользу короля Франции и отправился в седьмой крестовый поход; его дальнейшая судьба неизвестна.

Последний из представителей рода Транкавелей, Рожер, упоминается как участник восьмого крестового похода.

Виднейшие представители 

 Атон (упомин. 867), знатный тулузец
 Атон I (упомин. 898), викарий Альзона
 Бернар Атон I (упомин. 918), викарий Альзона
 Атон II (упомин. 942), сын предыдущего, виконт Альби. Жена — Диафронисса
 Сигуин (упомин. 972), сын предыдущего, виконт Альби
 Бернар Атон II (упомин. 972), брат предыдущего, виконт Альби. Жена — Гаусия
 Фротарь I (ум. 1014), сын предыдущего, епископ Нимский
 Атон III (ум. 1032), брат предыдущего, виконт Альби. Жена — Герберга
 Фротарь II (ум. 1077), сын предыдущего, епископ Нимский
 Бернар Атон III (ум. ок. 1050), брат предыдущего, виконт Альби. Жена — Райнгарда
 Раймунд Бернар Транкавель (ум. 1074), сын предыдущего, виконт Альби и Нима. Жена — Эрменгарда, виконтесса Каркассона, Безье и Агда (ум. до 1101)
 Бернар Атон IV Транкавель (ум. 1129), сын предыдущего, виконт Альби, Нима, Каркассона, Безье и Агда. Жена — Сесиль Прованская (ум. 1150), дочь Бертрана II, графа Прованса
 Рожер I Транкавель (ум. 1150), сын предыдущего, виконт Альби и Каркассона. Жена — Бернарда де Комменж, дочь Бернара I, графа де Комменж
 Раймунд I Транкавель (ум. 1167), брат предыдущего, виконт Безье, Агда (с 1129 по 1150), Альби и Каркассона (с 1150). Первая жена — Аделаида, вторая — Саура
 Бернар Атон V Транкавель (ум. 1159), брат предыдущего, виконт Нима (с 1129) и Агда (с 1150). Жена — Гильеметта де Монпелье, дочь Гильема VI, сеньора Монпелье
 Рожер II Транкавель (1149—1194), сын Раймунда I (от второго брака), виконт Безье, Альби и Каркассона. Жена — Аделаида Тулузская, дочь Раймунда V, графа Тулузы
 Сесиль Транкавель, дочь Раймунда I (от первого брака), с 1151 жена Роже Бернара I, графа де Фуа
 Беатриса Транкавель, дочь Раймунда I (от первого брака), с 1180 по 1193 жена Раймунда VI, графа Тулузы
 Бернар Атон VI Транкавель (1159— после 1214), сын Бернара Атона V, виконт Нима и Агда (до 1214). Жена — Гильельма
 Раймунд Рожер Транкавель (1185—1209), сын Рожера II, виконт Альби, Амбьяле, Безье, Каркассона и Разе. Жена — Агнеса де Монпелье (ум. 1226), дочь Гильема VIII, сеньора Монпелье
 Раймунд II Транкавель (ок. 1207—ок. 1263), сын предыдущего, виконт Каркассона в 1224—1226

См. также 
 Графство Агд
 Графство Альби
 Графство Каркассон
 Виконтство Безье
 Графство Ним
 Графство Разе

Примечания

Литература 
 Graham-Leigh, Elaine Amanda. The Trencavel viscounts of Carcasonne, Beziers, Albi and Razes and the Albigensian Crusade. Thesis: (PhD) University of London 2000.
 Graham-Leigh, Elaine Amanda. The southern French nobility and the Albigensian Crusade. Woodbridge, Suffolk, UK: Boydell Press, 2005. ISBN 1-84383-129-5
 Débax, Hélène. La féodalité languedocienne: XIe-XIIe siècles: serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2003. ISBN 2-85816-651-X

Ссылки 
  Foundation for Medieval Genealogy. France. South West France. Toulouse, nobility
 http://www.globalfolio.net/monsalvat/rus/gloriosus/persons/trencavel-dynasty/index.php

Дворянские роды Франции
Дворянские роды по алфавиту
Альби